O Dia em que a Terra Parou pode se referir a:

 O Dia em que a Terra Parou (1951) (The Day the Earth Stood Still), filme de ficção científica realizado por Robert Wise, rodado em 1951.
 O Dia em que a Terra Parou (2008) (The Day the Earth Stood Still), filme de ficção científica realizado por Scott Derrickson, rodado em 2008
 O Dia em que a Terra Parou (álbum), álbum do cantor e compositor brasileiro de Raul Seixas, lançado em 16 de Março de 1977

Desambiguação